LOpen dels Estats Units 2017, conegut oficialment com a US Open 2017, és una competició de tennis masculina i femenina disputada sobre pista dura que pertany a la categoria de Grand Slam. La 136a edició del torneig es va celebrar del 28 d'agost al 10 de setembre de 2017 al complex USTA Billie Jean King National Tennis Center de Flushing Meadows, Nova York, Estats Units.

Notícies 
 El tennista manacorí Rafael Nadal va guanyar el segon títol de Grand Slam de la temporada (els quatre repartits entre Nadal i Roger Federer) i el tercer a Nova York (2010 i 2013). També va representar el setzè Grand Slam de la seva carrera, consolidant-se com a segon tennista en la classificació de més títols de Grand Slam, a tres de Federer. En la final va superar el sud-africà Kevin Anderson que disputava tot just la seva primera final de Grand Slam.
 La tennista estatunidenca Sloane Stephens va aconseguir el primer títol de Grand Slam de la seva carrera davant la seva compatriota Madison Keys, que també disputava la seva primera final de Grand Slam. A semifinals s'hi van classificar quatre tennistes estatunidenques (CoCo Vandeweghe i Venus Williams), un fet que no passava en aquest torneig des de 1981, i en un Grand Slam des de Wimbledon 1985.
 La parella masculina formada pel neerlandès Jean-Julien Rojer i Horia Tecău van guanyar el segon Grand Slam conjuntament. En la final van superar la parella formada per l'espanyol Feliciano López i pel català Marc López, que es quedava a les portes d'aquest títol per segona vegada.
 La parella femenina formada per la taiwanesa Chan Yung-jan i la suïssa Martina Hingis va guanyar el seu primer títol de Grand Slam com a parella, però el setè de la temporada. Mentre que per Chan fou el primer títol de Grand Slam de la seva carrera, per Hingis representà el tercer mixt en el US Open, el tretzè títol de Grand Slam en aquesta categoria i el 25è en total. A més, en aquesta ocasió va fer doblet amb el doble mixt.
 La parella mixta formada per la suïssa Martina Hingis i l'escocès Jamie Murray van guanyar el segon títol de Grand Slam com a parella i consecutivament. És el tercer títol mixt per Murray mentre que per Hingis és el setè, segon US Open. Hingis encara segueix imbatuda en una final de Grand Slam en categoria mixta.
 A l'inici del torneig, vuit tennistes lluitaven per ser la tennista número 1 del rànquing individual femení després de la seva finalització. La combinació de la derrota de Karolína Plísková (número 1 a l'inici) en quarts de final i de Simona Halep en primera ronda, van permetre que l'espanyola Garbiñe Muguruza accedís al primer lloc del rànquing per primer cop a la seva carrera malgrat caure en quarta ronda. Combinat amb el primer lloc de Nadal, per primer cop en la història, dos tennistes espanyols van encapçalar els dos rànquings individuals alhora.
 L'estatunidenc Mike Bryan va aconseguir la victòria número 1052 en dobles de la seva carrera, superant el canadenc Daniel Nestor com a tennista amb més victòries de dobles. El seu germà petit Bob i company en el circuit en porta 14 menys, sent actualment el tercer en aquesta classificació.

Quadres individuals

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre dobles masculins

Quadre dobles femenins

Quadre dobles mixts

Caps de sèrie

Individual masculí 
  Rafael Nadal (campió)
  Andy Murray (renúncia)
  Roger Federer (quarts de final)
  Alexander Zverev (2a ronda)
  Marin Čilić (3a ronda)
  Dominic Thiem (4a ronda)
  Grigor Dimitrov (2a ronda)
  Jo-Wilfried Tsonga (2a ronda)
  David Goffin (4a ronda)
  John Isner (3a ronda)
  Roberto Bautista Agut (3a ronda)
  Pablo Carreño Busta (semifinals)
  Jack Sock (1a ronda)
  Nick Kyrgios (1a ronda)
  Tomáš Berdych (2a ronda)
  Lucas Pouille (4a ronda)
  Sam Querrey (quarts de final)
  Gaël Monfils (3a ronda)
  Gilles Müller (2a ronda)
  Albert Ramos Viñolas (2a ronda)
  David Ferrer (1a ronda)
  Fabio Fognini (1a ronda)
  Mischa Zverev (4a ronda)
  Juan Martín del Potro (semifinals)
  Karén Khatxànov (1a ronda)
  Richard Gasquet (1a ronda)
  Pablo Cuevas (1a ronda)
  Kevin Anderson (final)
  Diego Schwartzman (quarts de final)
  Adrian Mannarino (3a ronda)
  Feliciano López (3a ronda)
  Robin Haase (1a ronda)
  Philipp Kohlschreiber (4a ronda)

Individual femení 
  Karolína Plíšková (quarts de final)
  Simona Halep (1a ronda)
  Garbiñe Muguruza (4a ronda)
  Elina Svitolina (4a ronda)
  Caroline Wozniacki (2a ronda)
  Angelique Kerber (1a ronda)
  Johanna Konta (1a ronda)
  Svetlana Kuznetsova (2a ronda)
  Venus Williams (semifinals)
  Agnieszka Radwańska (3a ronda)
  Dominika Cibulková (2a ronda)
  Jeļena Ostapenko (3a ronda)
  Petra Kvitová (quarts de final)
  Kristina Mladenovic (1a ronda)
  Madison Keys (final)
  Anastasija Sevastova (quarts de final)
  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Caroline Garcia (3a ronda)
  Anastassia Pavliutxénkova (1a ronda)
  CoCo Vandeweghe (semifinals)
  Ana Konjuh (1a ronda)
  Peng Shuai (2a ronda)
  Barbora Strýcová (2a ronda)
  Kiki Bertens (1a ronda)
  Daria Gavrilova (2a ronda)
  Anett Kontaveit (1a ronda)
  Zhang Shuai (3a ronda)
  Lesia Tsurenko (1a ronda)
  Mirjana Lučić-Baroni (2a ronda)
  Julia Görges (4a ronda)
  Magdaléna Rybáriková (3a ronda)
  Lauren Davis (1a ronda)

Dobles masculins 
  Henri Kontinen /  John Peers (semifinals)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2a ronda)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (1a ronda)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (quarts de final)
  Mike Bryan /  Bob Bryan (semifinals)
  Ivan Dodig /  Marcel Granollers (3a ronda)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (1a ronda)
  Ryan Harrison /  Michael Venus (1a ronda)
  Oliver Marach /  Mate Pavić (3a ronda)
  Rohan Bopanna /  Pablo Cuevas (2a ronda)
  Feliciano López /  Marc López (final)
  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (campions)
  Brian Baker /  Nikola Mektić (1a ronda)
  Julio Peralta /  Horacio Zeballos (2a ronda)
  Santiago González /  Donald Young (1a ronda)
  Sam Groth /  Aisam-Ul-Haq Qureshi (1a ronda)

Dobles femenins 
  Ekaterina Makarova /  Ielena Vesninà (3a ronda)
  Chan Yung-jan /  Martina Hingis (campiones)
  Lucie Šafářová /  Barbora Strýcová (semifinals)
  Sania Mirza /  Peng Shuai (semifinals)
  Tímea Babos /  Andrea Hlaváčková (quarts de final)
  Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (2a ronda)
  Lucie Hradecká /  Kateřina Siniaková (final)
  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (1a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Xu Yifan (quarts de final)
  Abigail Spears /  Katarina Srebotnik (1a ronda)
  Kiki Bertens /  Johanna Larsson (3a ronda)
  Hsieh Su-wei /  Monica Niculescu (3a ronda)
  Kristina Mladenovic /  Anastassia Pavliutxénkova (3a ronda)
  Andreja Klepač /  María José Martínez Sánchez (quarts de final)
  Makoto Ninomiya /  Renata Voráčová (1a ronda)
  Nao Hibino /  Alicja Rosolska (2a ronda)

Dobles mixts 

  Martina Hingis /  Jamie Murray (campions)
  Sania Mirza /  Ivan Dodig (1a ronda)
  Chan Hao-Ching /  Micheal Venus (final)
  Timea Babos /  Bruno Soares (quarts de final)

  Casey Dellacqua /  Rajeev Ram (1a ronda)
  Andrea Hlavackova /  Edouard Roger-Vasselin (1a ronda)
  Gabriela Dabrowski /  Rohan Bopanna (quarts de final)
  Lucie Hradecka /  Marcin Matkowski (quarts de final)

Referències

Enllaços externs 

 Quadre individual masculí
 Quadre individual femení
 Quadre dobles masculí
 Quadre dobles femení
 Quadre dobles mixtes
 Web oficial del US Open 

2017
US Open